Мерц () — немецкая фамилия:
 Мерц, Герлах — Великий комтур Тевтонского ордена.
 Мерц, Иван (1896—1928) — католический святой из Хорватии.
 Мерц, Иван Александрович (1834—1876) — инженер-архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Мерц, Йохан Каспар (1806—1856) — австрийский гитарист и композитор.
 Мерц, Клаус (род. 1945) — швейцарский писатель, поэт.
Мерц, Ксения (род. 1972) — российская телеведущая и актриса.
 Мерц, Марио (1925—2003) — итальянский художник.
 Мерц, Матиас (род. 1984) — швейцарский ориентировщик, чемпион мира, призёр чемпионатов Европы по спортивному ориентированию.
 Мерц, Наталья Ингольфовна (род. 1962) — актриса, заслуженная артистка России (1998).
 Мерц, Уильям (1878—1946) — американский гимнаст и легкоатлет, пятикратный призёр Олимпийских игр 1904 года.
 Мерц, Уильям — вице-адмирал, американский военный деятель, командующий Седьмым флотом военно-морских сил США.
 Мерц, Фридрих (род. 1955) — немецкий юрист и политик.
 Мерц, Ханс-Рудольф (род. 1942) — 161-й президент Швейцарии.
 Мерц фон Квирнхайм, Альбрехт (1905—1944) — полковник германской армии.
 Мерц, Георг (1793 —1867) — производитель астрономических инструментов.